Die Fußball-Verbandsliga Hamburg 1983/84 war die 39. Spielzeit der höchsten Amateurklasse des Hamburger Fußball-Verbandes. Die Verbandsliga Hamburg war eine Ligenebene unterhalb der Oberliga Nord angesiedelt. Sie wurde in einer Staffel ausgetragen.

Im Vergleich zur Vorsaison kam keine Mannschaft aus der Oberliga Nord in die Verbandsliga, lediglich die vier Aufsteiger Altona 93 (Wiederaufstieg nach zwei Jahren), Harburger TB 1865 (Wiederaufstieg nach drei Jahren), Meiendorfer SV und SC Condor Hamburg (beide erstmals in der höchsten Hamburger Amateurklasse).

Sieger wurde der Hummelsbütteler SV. Zusammen mit dem Zweitplatzierten Altona 93 nahm er an der Aufstiegsrunde zur Oberliga Nord teil. Beide gewannen ihre Gruppen und stiegen dadurch auf. Altona gelang damit der Durchmarsch von der Landesliga in die Oberliga.

Am Saisonende mussten die Mannschaften auf den letzten drei Plätzen absteigen. Der SC Condor Hamburg und der Harburger TB 1865 mussten die Verbandsliga nach einer Saison wieder verlassen, der SV Börnsen nach zwei Spielzeiten.

Abschlusstabelle 

|}

Weblinks 
 Tabellen der Verbandsliga Hamburg 1983/84 im deutschen Fußball-Archiv

1983
Fußballsaison 1983/84